Die Saison 2005/06 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die 21. in ihrer Geschichte. 12 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der HC Leipzig.

Hauptrunde

Platzierungsrunde um Platz 5

Gruppe A

Gruppe B

Spiele um Platz 5 
 FHC Frankfurt/Oder – Borussia Dortmund 32:21, 28:32

Meister-Play-Offs

Halbfinale 
 HC Leipzig -1. FC Nürnberg 31:26, 22:25
 Bayer Leverkusen – DJK/MJC Trier 36:28, 28:25

Spiele um Platz 3 
 DJK/MJC Trier – 1. FC Nürnberg 24:27, 25:30

Finale 
 Bayer Leverkusen – HC Leipzig 24:33, 29:27

Entscheidungen 
Deutscher Meister: HC Leipzig.
DHB-Pokalsieger: HC Leipzig.
Absteiger in die 2. Bundesliga: PSV Rostock und SG 09 Kirchhof.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: HSG Blomberg-Lippe und Frisch Auf Göppingen.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 http://www.hbvf.de/ Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

2005
Handballsaison 2005/06